The Gun Runners – cortometraggio muto statunitense del 1916 diretto da James W. Horne, settimo episodio del serial The Girl from Frisco
The Gun Runners – cortometraggio muto statunitense del 1919 diretto da George Marshall
The Gun Runners – cortometraggio muto statunitense del 1921 diretto da Louis King
Agguato nei Caraibi (The Gun Runners) – film statunitense del 1958 diretto da Don Siegel